Га́ккель или Ха́ккель () — фамилия немецкого происхождения.

 Гаккель, Алексей Густавович (1892—1951) — российский богослов.
 Гаккель, Вера Евгеньевна (в девичестве Аренс; 1883—1962) — русская поэтесса, переводчица.
 Гаккель, Всеволод Яковлевич (род. 1953) — российский музыкант, в 1975—1991 годах виолончелист группы «Аквариум».
 Гаккель, Евгений Густавович — советский режиссёр.
 Гаккель, Екатерина Яковлевна (1903 — ?) — инженер-электрик, специалист в области автоматики локомотивов, профессор.
 Гаккель, Леонид Евгеньевич (род. 1936) — российский музыковед и критик.
 Гаккель, Михаил Адельбертович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Гаккель, Николай Августович (1831—1900) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Гаккель, Сергей Алексеевич (1931—2005) — религиозный деятель русской эмиграции, писатель.
 
  (род. 1987) — маврикийский спортсмен-пловец.
 Хаккель, Эдуард (1850—1926) — австрийский ботаник, профессор естествознания.

См. также 
 Гаккелевская улица